Черемошны — село в Мценском районе Орловской области России. Административный центр Черемошёнского сельского поселения.

География 
Село находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к востоку от реки Зуши, на расстоянии примерно 20 километров (по прямой) к юго-востоку от города Мценска, административного центра района.

Климат населённого пункта характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 47,4 %, женщины — соответственно 52,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 87 % из 427 чел.

Инфраструктура 
Действуют основная школа с дошкольной группой, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Достопримечательности 
В селе находится дворянская усадьба Дьяковых.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района